Das Viaplay Nordic Darts Masters 2023 war ein Einladungsturnier im Dartsport und wurde vom 20. bis zum 21. Januar 2023 zum dritten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgetragen. Es war das zweite Turnier der World Series of Darts 2023 und fand wie in den Jahren zuvor im Forum Kopenhagen statt.

Titelverteidiger Dimitri Van den Bergh aus Belgien unterlag im Viertelfinale gegen Gerwyn Price, der wiederum das Finale gegen den Schotten Peter Wright mit 5:11 verlor.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. In der ersten Runden galt dabei der Modus Best of 11 legs, während das Viertelfinale im Modus Best of 19 legs ausgetragen wurde. Im Halbfinale und im Finale galt dann der Modus Best of 21 legs.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 60.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, das sich unter den Teilnehmern wie folgt verteilte:

Teilnehmer 
Bei dem Turnier nahmen folgende Spieler teil:
 8 Wildcards von der Professional Darts Corporation
 3 nordische Tour Card-Holder
 5 PDC Nordic & Baltic Qualifikanten

PDC-Repräsentanten
  Michael Smith
  Peter Wright
  Michael van Gerwen
  Gerwyn Price
  Luke Humphries
  Rob Cross
  Dimitri Van den Bergh
  Jonny Clayton

Nordische Repräsentanten
  Darius Labanauskas (Tour Card)
  Madars Razma (Tour Card)
  Vladimir Andersen (Tour Card)
  Daniel Larsson
  Marko Kantele
  Dennis Nilsson
  Andreas Harrysson
  Benjamin Drue Reus

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Kopenhagen
Dartwettbewerb in Dänemark
World Series of Darts 2023